Charonne (metrostation), metrostation in Parijs
 Charonne (quartier), wijk in Parijs
 Charonne (rivier), Franse rivier
 Charonne (gemeente), voormalige gemeente, thans onderdeel van Parijs